Le qualificazioni del singolare maschile dell'Australian Open 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale. Come per il torneo maggiore, anche nel torneo di qualificazione il tie-break del set decisivo si gioca ai dieci punti anziché ai sette.

Per questa edizione a causa delle restrizione del governo australiano per l'ingresso nel paese dovute alla pandemia di COVID-19, il torneo viene disputato al Complesso internazionale del tennis e squash Khalifa di Doha e solamente i vincitori e i possibili lucky loser potranno recarsi a Melbourne. Le qualificazioni si tengono dal 10 al 13 gennaio, quasi un mese prima dell'inizio dello Slam australiano..

Teste di serie 

  Grégoire Barrère (ultimo turno)
  Hugo Dellien (ultimo turno, lucky loser)
  Aslan Karacev (qualificato)
  Denis Kudla (secondo turno, ritirato per positività al Covid-19)
  Tarō Daniel (ultimo turno, lucky loser)
  Thiago Seyboth Wild (primo turno)
  Damir Džumhur (ultimo turno, lucky loser)
  Antoine Hoang (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Facundo Bagnis (primo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (ultimo turno, lucky loser)
  Prajnesh Gunneswaran (secondo turno)
  Lorenzo Musetti (primo turno)
  Jozef Kovalík (primo turno)
  Henri Laaksonen (qualificato)
  Gō Soeda (primo turno)

  Federico Gaio (primo turno)
  Nikola Milojević (secondo turno)
  Francisco Cerúndolo (secondo turno, ritirato per positività al Covid-19)
  Oscar Otte (primo turno)
  Carlos Alcaraz (qualificato)
  Carlos Taberner (secondo turno)
  Jurij Rodionov (primo turno)
  Danilo Petrović (primo turno)
  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Marc-Andrea Hüsler (secondo turno)
  Bernabé Zapata Miralles (primo turno)
  Lorenzo Giustino (secondo turno)
  Martin Kližan (primo turno)
  Mohamed Safwat (secondo turno)
  Blaž Rola (secondo turno)

Qualificati 

  Frederico Ferreira Silva
  Carlos Alcaraz
  Aslan Karacev
  Serhij Stachovs'kyj
  Elias Ymer
  Quentin Halys
  Kimmer Coppejans
  Michael Mmoh

  Tomáš Macháč
  Mario Vilella Martínez
  Viktor Troicki
  Roman Safiullin
  Botic van de Zandschulp
  Bernard Tomić
  Henri Laaksonen
  Maxime Cressy

Lucky loser 

  Hugo Dellien
  Tarō Daniel
  Damir Džumhur
  Cedrik-Marcel Stebe

  Mikael Torpegaard
  Robin Haase
  Alexandre Müller

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2021